Sunday Bloody Sunday steht für:
 Sunday Bloody Sunday, Song von John Lennon auf dem Album Some Time in New York City (Juni 1972)
 Sunday, Bloody Sunday, Spielfilm (1971) von John Schlesinger
 Sunday Bloody Sunday (U2-Lied), Song (1983) der irischen Rockband U2